Adami Mihály (? –1716) erdélyi szász evangélikus lelkész, egyházi író
Adami Mihály (? –1781) jezsuita szerzetes, nyelvész, heraldikus, genealógus